Snapshot – rodzaj kopii bazy danych lub pamięci dyskowej
 Snapshot – amerykański satelita z reaktorem jądrowym
 Snapshot – film z 1979 w reżyserii Simona Wincera